

Населені пункти та їхні частини
 Мікути — село в гміні Радзілув Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Мікути — село в гміні Біла Піська Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Мікути — частина села Ритро в гміні Ритро Новосондецького повіту Малопольського воєводства

Примітки